Askin ist der Familienname folgender Personen:

 Ali N. Askin (* 1962), deutscher Musiker, Musikproduzent und Komponist
 Dawn Askin (* 1980), kanadische Curlerin
 Firuz Askin (1924–2011), türkischer Maler, Zeichner und Karikaturist
 Leon Askin (1907–2005), österreichischer Schauspieler
 Matty Askin (* 1988), britischer Boxer im Cruisergewicht

Für den türkischen Personennamen siehe Aşkın

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Askin (Ohio County, Kentucky)
 Askin (Breckinridge County, Kentucky)
 Askin (North Carolina)

Siehe auch:
 Mount Askin, Berg am Ostrand des Australischen Antarktis-Territoriums
 Askins